Барон, затем (1761) граф Алекса́ндр Серге́евич Стро́ганов (, Москва — , Санкт-Петербург) — русский государственный деятель из рода Строгановых: сенатор, обер-камергер (1797), действительный тайный советник 1-го класса (15 сентября 1811), с 1800 г. президент Императорской Академии художеств. Крупнейший землевладелец и уральский горнозаводчик; коллекционер и благотворитель. С 1784 г. петербургский губернский предводитель дворянства.

Биография 
Единственный сын барона Сергея Григорьевича Строганова и Софьи Кирилловны Нарышкиной (1708—1737). Получив хорошее домашнее образование, завершил его путешествием за границей: в 1752—1757 годах слушал лекции в университетах Женевы, Болоньи и Парижа.

В 1758 году женился на графине Анне Михайловне Воронцовой, единственной дочери государственного канцлера. После нескольких лет домашних неурядиц супруги разъехались. В декабре 1764 году тесть М. И. Воронцов извещал И. И. Шувалова:

О негодном зяте было писано мне, что он совсем промотался, лучшие деревни распродал и достальные взаймы дал; он сверх легкомысленности и ветреного нрава, также и злое сердце имеет.

Грамотой римского императора Франца I, от  года, «состоящий при посольстве в Вене камер-юнкер, Российской империи барон Александр Сергеевич Строганов возведён, с нисходящим его потомством, в графское Римской империи достоинство». На принятие означенного достоинства и пользование им в России последовало Высочайшее соизволение  года.

Граф Строганов был крупной фигурой Русского Просвещения: участвовал в работе комиссии по составлению нового уложения, отстаивал создание школ для крестьян. С 1771 по 1779 годы жил за границей. Занимал высокие должности в масонских ложах в Пруссии и Франции. Участвовал в создании масонской организации, получившей название Великий восток Франции, занимал там ряд административных должностей. Член знаменитой ложи «Les Neuf Sœurs».

С 1776 года почётный член Императорской Академии наук.

В октябре 1781 года принимал участие в торжественном открытии Пермского наместничества и города Перми.

С 1783 года действительный член Императорской Российской академии. Активный участник составления Академического словаря.

При частых поездках в чужие края занялся составлением своей известной коллекции картин знаменитейших мастеров, эстампов, камней, медалей и монет (последних свыше шестидесяти тысяч). Строганов интересовался химией и проводил эксперименты с веществами, что дало современникам повод заподозрить его в отравлении неугодной жены и даже самого Петра III. Собранная им картинная галерея считалась первой в Петербурге после императорской.

Создатель Строгановской дачи в Санкт-Петербурге на Чёрной речке. Инициатор строительства собора с привлечением русского архитектора и председатель (с 1801 года) попечительского совета по строительству Казанского собора. Владелец одного из самых известных домов в Петербурге — Строгановского дворца на углу Невского проспекта и реки Мойки.

С 1784 года и до своей смерти был петербургским губернским предводителем дворянства; современники его любили за пышные приёмы и гостеприимство. Именно Строганов организовал первую в России партию в «живые шахматы». Она состоялась в загородном дворце графа по случаю приезда в Петербург шведского короля Густава IV в 1796 году.

Именным высочайшим указом, от  года, обер-камергер, сенатор, действительный тайный советник Римской империи, граф Александр Сергеевич Строганов возведён, с нисходящим его потомством, в графское Российской империи достоинство.

С 1800 года и до смерти состоял президентом Императорской Академии художеств и директором Императорской Публичной библиотеки. После создания Государственного совета стал его членом. Погребён на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры.

Семья 
Женат с 18 февраля 1758 года на графине Анне Михайловне Воронцовой (13 апреля 1743 — 21 февраля 1769), дочери графа М. И. Воронцова. Супруги разъехались в ноябре 1762 года.

Сразу после смерти первой жены, 27 июля 1769 года, женился на княжне Екатерине Петровне Трубецкой (1744—1815), дочери сенатора, действительного тайного советника П. Н. Трубецкого. В 1779 она бросила мужа ради И. Н. Римского-Корсакова и жила отдельно в Москве. В браке со Строгановым имела детей:
 София Александровна (1770—04.04.1771), умерла «от колотья», похоронена в Александро-Невской лавре.
 Павел Александрович (1774—1817), в молодости якобинец, затем друг Александра I, член его Негласного комитета; после вступления на военную службу (1807) генерал-адъютант, командующий дивизией и корпусом.
 София (Наталия) Александровна (1776—1794), не замужем.

Примечания

Литература 
 
 Кузнецов С. О. Пусть Франция поучит нас «танцовать». Создание Строгоновского дворца в Петербурге и своеобразие придворной культуры России в первой половине XVIII века. — СПб., 2003. — 512 c. — ISBN 5-303-00109-1
 Кузнецов С. О. Не хуже Томона. Государственная, меценатская, собирательская деятельность рода Строгоновых в 1771—1817 гг. и формирование имперского облика С.-Петербурга. — СПб.: Нестор, 2006. — 447 с. — ISBN 5-303-00293-4
 Кузнецов С. О. Дворцы и дома Строгоновых. Три века истории. — М.; СПб.: Центрполиграф, МиМ-Дельта, 2008. — 319 с. — ISBN 978-5-9524-3471-4
 Кузнецов С. О. Строгоновы. 500 лет рода. Выше только цари. — М.; СПб.: Центрполиграф, 2012. — 558 с. — ISBN 978-5-227-03730-5
 Кузнецов С. О. Строгоновский сад. О почти исчезнувшем памятнике. — СПб.: Коло, 2012. — 304 с. — ISBN 978-5-901841-94-5
 Кузнецов С. О. Строгоновский дворец: архитектурная история — СПб.: Коло, 2015. — 320 с. — ISBN 978-5-4462-0015-3
 Susanne Jaeger. Alexander S. Stroganov (1733—1811): Sammler und Mäzen im Russland der Aufklärung. — Böhlau Verlag Köln Weimar, 2007.
 Малиновский К. В. История коллекционирования живописи в Санкт-Петербурге в XVIII век. — СПб.: Крига, 2012. — 536 c. — ISBN 978-5-9018-0549-7.
 Серков А. И. Русское масонство. 1731—2000 гг. Энциклопедический словарь. — М.: РОССПЭН, 2001. — ISBN 5-8243-0240-5

Ссылки 
 Строганов Александр Сергеевич // Биографический указатель.
 Кузнецов С. О. Галерея основателей / Строгонов.
 Кузнецов С. О. Граф А. С. Строганов (1733—1811): просвещенная любовь к отечеству (цикл статей).

Коллекционеры Российской империи
Меценаты Российской империи
Директора Российской национальной библиотеки
Члены Академии Российской
Александр Сергеевич
Члены Государственного совета Российской империи
Сенаторы Российской империи
Коллекционеры искусства
Похороненные на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры
Действительные тайные советники 1-го класса
Почётные любители Императорской Академии художеств
Санкт-Петербургские губернские предводители дворянства
Почётные члены Императорской Академии художеств
Коллекционеры монет